Сенотиљо има више значења:

 Општина Сенотиљо (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сенотиљо (Сенотиљо, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику